Brookside Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brookside Cemetery (Tecumseh, Michigan), NRHP-ID 86001559
 Brookside Cemetery (Dayton, Oregon), NRHP-ID 87000332